Durchsetzen steht für
 Verschieben
 Durchsetzungsvermögen
Siehe auch:
 Durchsetzfügen
 Durchsetzungsinitiative